A különböző kultúrkörökben:
 Kultusz (vallás), mint vallási szertartások
 Kultusz (csoport), mint társadalmi (vallási és nem-vallási) csoportra vonatkozó kifejezés, amelyet egyesek pejoratívnak tartanak
 Kultusz (társadalom), mint figyelemmel, odaadással végzett tevékenység

Egyéb:
 Személyi kultusz